Jonke je nemški priimek hebrejskega izvora. Izhaja iz hebrejskega imena Yochanan (Bog je milosten). Ostale oblike zapisa priimka vključujejo Jonker, Yonke in Yonker. Uvršča se med redkejše priimke, prisoten pa je bil poleg nemško govorečih dežel tudi v Sloveniji, kjer se je pojavljal med kočevskimi Nemci. V Sloveniji se priimek pojavlja 58-krat, s čimer je po pogostosti uvrščen na 6727. mesto.
Priimek se lahko nanaša na:
 Jurij Jonke (1777—1864), slovenski čebelar in duhovnik
Ljudevit Jonke (1907—1979), hrvaški slavist in jezikoslovec

Viri 

Priimki